

Persone
 Charles-François Delacroix de Contaut (Givry-en-Argonne, 15 aprile 1741 – Bordeaux, 26 ottobre 1805) – politico e diplomatico francese;
 Eugène Delacroix – pittore francese;
 Jean-François Delacroix (1753-1794) – noto come Lacroix, uomo politico durante la Rivoluzione francese;
 Léon Delacroix – politico belga.

Astronomia
 10310 Delacroix – asteroide del sistema solare;
 Delacroix – cratere della superficie del pianeta Mercurio.

Altro
 Musée Delacroix –  museo di Parigi.